Baud-Bovy ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Baud-Bovy (1848–1899), Schweizer Maler
 Daniel Baud-Bovy (1870–1958), Schweizer Schriftsteller
 Samuel Baud-Bovy (1906–1986), Schweizer Musiker, Ethnomusikologe und Neogräzist